La stagione 2017 del British Touring Car Championship è la sessantesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. È iniziata il 2 aprile a Brands Hatch ed è terminata il 1º ottobre nello stesso circuito. Il titolo piloti è stato vinto Ashley Sutton, mentre la BMW si è aggiudicata il suo secondo titolo costruttori in carriera e il suo team, la West Surrey Racing, si è aggiudicato il suo terzo titolo scuderie. Per quanto riguarda i titoli riservati ai privati, Tom Ingram si è aggiudicato quello piloti, mentre il suo team, la Speedworks Motorsport, si è aggiudicato quello riservato alle scuderie. Il trofeo Jack Sears è stato invece vinto da Senna Proctor.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica costruttori

Trofeo Jack Sears

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2017
2017